Andrew (Iowa)
 Andrew Fastow
 Andrew Gower
 Andrew Gross
 Andrew Neiderman
 Andrew Saul
 Furacão Andrew

Desambiguações de prenomes